Чеська Екстраліга 2018—19 — 26-й розіграш чемпіонату Чеської екстраліги. У сезоні брали участь 14 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Попередній етап

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Втішний раунд

Кваліфікація

Посилання 
 ЧЕ на hokej.cz  
 ЧЕ на sport.cz  
 Профіль на eurohockey  
 ЧЕ на scoresway 

2019
Чехія
Чехія
2019 у Чехії